El Tejocote kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Tejocote, San Felipe, 
 El Tejocote, Guerrero, Acatepec, 
 El Tejocote, Temascalcingo, 
 El Tejocote (östra Maravatío kommun), 
 El Tejocote (västra Maravatío kommun), 
 El Tejocote, Temamatla, 
 El Tejocote, San Francisco del Rincón, 
 El Tejocote, Hidalgo, Omitlán de Juárez, 
 El Tejocote, Tianguistenco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar